Улица Гинтовта (белор. Вуліца Гінтаўта) — улица в Первомайском районе и микрорайоне Уручье Минска.

Названа в честь Витольда Михайловича Гинтовта (1922—1987), советского танкиста, участника боёв на Калининском направлении, под Ржевом, Курской битвы, освобождения Украины, Польши, Румынии, боёв в Германии, Героя Советского Союза.

История 
23 марта 1990 года — присвоено имя В. М. Гинтовта.

В настоящее время ведётся строительство нового автобусного парка

Описание 
Начинается от МКАД
, идёт параллейно проспекту Независимости мимо кварталов Уручье-6 и Уручье-5 и упирается в стройрынок в уручье.

Перекрёстки 

 улица Гинтовта и улица Городецкая;
 улица Гинтовта, улица Шафарнянская и улица Лесная;
 улица Гинтовта, улица Лопатина и улица Ложинская;
 улица Гинтовта и улица Острошицкая (Т-образный);
 улица Гинтовта и улица Уручская;

Здания

Левая (нечётная) сторона

Правая (чётная) сторона

Общественный транспорт

Наземный транспорт 
От начала улицы до перекрёстка с улицами Лесная и Шафарнянская :

 Автобус: 99, 135 — с улицы Городецкой
 Троллейбус: 2,42

От с улицами Лесная и Шафарнянская улиц до ДС "Уручье-4":

 Автобус:33 — только по нечётной стороне, 86 — с улицы Лопатина, 99, 113а, 113с
 Троллейбус:37,42

Метро 
До станции Уручье можно добраться на:

 Автобуc:33, 86, 99, 135

До станции Борисовский тракт можно добраться на:

 Автобус:113а, 113с
 Троллейбус:37

См. также 
 Улицы Минска

Примечания 

Улицы Минска
Улицы Минска, названные в честь Героев Советского Союза